Иван Николаевич Красильников
 Красильников, Иван Николаевич (1880—1920) — военный деятель, участник Гражданской войны.
 Красильников, Иван Николаевич (род. 1922) — генерал-лейтенант СССР в отставке.